Luwingu steht für:

 Luwingu (Distrikt), Distrikt in der Nordprovinz, Sambia
 Luwingu (Sambia), Ort in der Nordprovinz, Sambia